Сорокин, Вадим:
 Сорокин, Вадим Евгеньевич (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 Сорокин, Вадим Николаевич (род. 1956) — российский предприниматель, инженер и изобретатель, управленец и организатор производства.